Липські — шляхетські роди.

 Липський Альберт Миколайович (1890—1973) — радянський етнограф і археолог
 Липський Володимир Іполитович (1863—1937) — український ботанік, член ВУАН (1922—1928 президент)
 Липський Микола Костянтинович (1935—2010) — український композитор.
 Липський Олександр Лукич (1839—1906) — син капітана Луки Григоровича Липського, професор медицини, дворянин, проживав у м. Санкт-Петербурзі
 Липський Юрій Наумович (1909—1978) — радянський астроном

Жінки 
 Липська Ольга Антонівна (1860—1900) — українська піаністка, дружина Миколи Лисенка.

Див. також 
 Ліпський повіт
 Ліпський